Горан Іванішевич був чемпіоном попереднього року, але цього разу він участі не брав.

1-й номер рейтингу Ллейтон Г'юїтт виграв турнір, перемігши у фіналі Давіда Налбандяна. Це був другий титул Г'юїтта на турнірах Великого шолома, після перемоги на Відкритому чемпіонаті США 2001.

Чемпіонат 2002 увійшов в історію як турнір, на якому провідні гравці показали безпрецедентно погані результати. За винятком Ллейтона Г'юїтт і четвертого номера рейтингу Тіма Генмена 17 перших посіяних вибули до четвертого раунду. Це надало відносно невідомим гравцям незвично високих шансів на успіх, особливо враховуючи, що Г'юїтт і Генмен грали в тій самій половині посіву, тож грали між собою у півфіналі.

Семиразовий чемпіон Піт Сампрас вибув у другому колі, програвши несіяному Жоржеві Бастлу зі Швейцарії. Це був останній поєдинок Сампраса на Вімблдоні. Крі того, другий номер посіву Андре Агассі зазнав поразки в другому колі від несіяного Парадорна Шрічапхана з Таїланду. Майбутній семиразовий чемпіон Роджер Федерер зазнав поразки в першому колі від кваліфієра Маріо Анчича з Хорватії. Чемпіон Вімблдону 1996 Ріхард Крайчек також востаннє з'явився на цьому турнірі, програвши у чвертьфіналі Ксав'єрові Маліссу з Бельгії.

Сіяні гравці 

Томмі Хаас був спочатку посіяний під п'ятим номером, але знявся через особисті причини. Тому всіх, хто йшли після нього, з 6-го по 32-й номери, піднялись на одну сходинку вгору, а найвищий несіяний Яркко Ніємінен отримав 32-й номер посіву.

Сітка

Фінальна частина

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Section 5

Section 6

Section 7

Section 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 2002 Wimbledon Men's Singles draw 

2002 у тенісі‎
Вімблдонський турнір